Isenbügel steht für

 Honschaft Isenbügel, eine historische Honschaft im bergischen Amt Angermund und in der Bürgermeisterei Velbert. 
 daraus hervorgegangen: Isenbügel, Stadtteil und Gemarkung von Heiligenhaus, Nordrhein-Westfalen

Isenbügel ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Isenbügel (* 1986), deutscher Schauspieler
 Günther Isenbügel (1922–1996), deutscher Sportreporter